Savanes kan syfta på följande platser:

Elfenbenskusten 

 Savanes (distrikt i Elfenbenskusten),

Togo 

 Savanes, Togo, region,